El término Garajonay puede hacer referencia a:

 El parque nacional de Garajonay, espacio natural protegido de la isla de La Gomera, España;
 el Alto de Garajonay, máxima elevación de La Gomera;
 Gara y Jonay, leyenda popular canaria.